Ла Тархеа има више значења:

 Ла Тархеа (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тархеа (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тархеа (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тархеа (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тархеа (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Тархеа (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику